El Gran Premi d'Alemanya de motociclisme de 2011 fou la novena cursa de la temporada 2011 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sachsenring (Hohenstein-Ernstthal, Alemanya) el dia 17 de juliol de 2011.

MotoGP

Moto2

125 cc 

Alemanya
Edicions del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme